Lottenmühle steht für:

 Lottenmühle (Wangen im Allgäu), einen zur Kernstadt gehörenden Ort in Wangen, siehe auch Liste der Orte in der Stadt Wangen im Allgäu
 Lottenmühle (Weimar), ein Bauwerk in Weimar